Macksville – comune dell'Australia nel Nuovo Galles del Sud
Macksville – comune degli Stati Uniti d'America nel Kansas